GDA est un sigle qui peut désigner :
 Guideline Daily Amount (en français, repère nutritionnel journalier), des valeurs-repères fournies afin de permettre le positionnement de la teneur en énergie et en macro-nutriments de boissons et de denrées alimentaires ;
 Greater Dublin Area (en français, Grand Dublin), l’agglomération de Dublin et les comtés entourant la ville ;
 Grand Democratic Alliance (en français, Grande alliance démocratique), une alliance politique pakistanaise
 Gestion des Accès projet d'avenir concernant les compteurs de gaz communicants GazPar